L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Alexandr Dolgopolov et Xavier Malisse celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Le Français Gaël Monfils ( mondial), le Russe Mikhail Youzhny (), l'Argentin David Nalbandian () et l'Espagnol Juan Carlos Ferrero () déclarent forfait avant le début du tournoi.

Pendant le tournoi 
Le  mondial Andy Murray est battu dès son entrée en lice par l'Américain Donald Young, espoir de 21 ans, à la surprise générale. De même, parmi les 16 premières têtes de série, Mardy Fish, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga et le tenant du titre Ivan Ljubičić sont eux aussi battus dès leur premier match.

En demi-finale, Novak Djokovic bat Roger Federer pour la troisième fois consécutive, et lui prend par là même sa place de  mondial.

En double, les Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka battent les Espagnols et tenants du titre Rafael Nadal et Marc López en demi-finale. Alors que Federer et Nadal se sont déjà affrontés 22 fois en simple, il s'agit seulement de leur  en double.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Indian Wells après 2008, et soulève ainsi son  de la saison. Le Belgradois n'avait jamais battu Rafael Nadal en 5 finales (Indian Wells en 2007, le Queen's en 2008, Monte-Carlo et Rome en 2009 et l'US Open en 2010).

En double, Alexandr Dolgopolov et Xavier Malisse remportent leur seul titre ensemble en battant en finale les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2011) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Tennis masculin en 2011
Tennis en mars 2011
Sport en Californie en 2011
Sport aux États-Unis en mars 2011
Tennis aux États-Unis en 2011